Bahn (über mhd. , möglicherweise aus got. , ‚Schlag‘, ‚Wunde‘, ‚Schneise im Wald‘) steht für:

 ein schienen- bzw. anderweitig spurgebundenes Verkehrsmittel, siehe Bahn (Verkehr)
 speziell abkürzend die Eisenbahn
 ein Straßenfahrzeuggespann mit oft lokomotivähnlichem Zugfahrzeug, siehe Wegebahn
 eine mit Oberleitung betriebene Strecke für Oberleitungsbusse oder Oberleitungslastkraftwagen, siehe Gleislose Bahn
 ein spurgeführtes Verkehrsmittel, dessen Fahrgastzellen ohne Berührung über der Spurführung angehoben ist, siehe Schwebebahn
 eine in einer bestimmten Länge und Breite vorgegebene Spur für Verkehrsmittel, siehe Straßenquerschnitt #Fahrbahn
 in der Luftfahrt die Start- und Landebahn
 in der Physik die Bewegungslinie eines Objekts, die Trajektorie (Physik)
 in der Astronomie bei einem regulären Himmelskörpers die Umlaufbahn
 in der Mathematik die Menge aller Punkte, in die ein Element durch eine Gruppenoperation  überführt werden kann, siehe Gruppenoperation #Bahn
 in der Technik die flache oder ballenförmig geformte Schlagfläche beim Hammer
 in der Schmiedetechnik die zentrale gerade Fläche zwischen den Hörnern auf einem Amboss
 eine Vertiefung in einer Klinge, siehe Hohlkehle (Blankwaffe)
 ein längliches, rechteckiges Stück einer Textilie (Stoffbahn) oder Folie (Folienbahn)
 in der Neuroanatomie (als Verbindung zwischen zwei Hirnregionen auch Tractus) die Nervenbahn
 die planen und profilierten Gleitflächen für Reitstock und Werkzeughalter der Drehmaschine

 im Schwimmsport die Strecke von einer Stirnseite zur anderen beim Schwimmbecken
 im Kegelsport die Kegelbahn
 Bowlingsport die Bowlingbahn
 in der Leichtathletik die Laufbahn

Bahn heißen:

 Banie, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehem. deutscher Namen) 

 Deutsche Bahn AG, Verkehrsunternehmen (abkürzend)
 Deutsche Bundesbahn, ehemaliges Verkehrsunternehmen (abkürzend)  
 Bahn (Simulation), Eisenbahnsimulationsprogramm

Bahn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bahn (1813–1882), deutscher Übersetzer und Schriftsteller
 Andreas Bahn (* 1972), deutscher Maler
 Bentley Baxter Bahn (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Christian Friedrich Bahn (1773–1834), deutscher Reeder, Handelsunternehmer und Mäzen der Stadt Rügenwalde
 Ernst Bahn (1901–1978), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker

 Roma Bahn (1896–1975), deutsche Schauspielerin
 Rudolf Bahn (1837–1913), Unternehmer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Uwe Bahn (* 1958), deutscher Moderator